The Question другий альбом Emery, який був випущений 2 серпня 2005 під лейбом Tooth & Nail Records.

Треклист 
 So Cold I Could See My Breath (3:31)
 Playing with Fire (3:51)
 Returning the Smile You Have Had from the Start (3:04)
 Studying Politics (3:31)
 Left with Alibis and Lying Eyes (3:22)
 Listening to Freddie Mercury (2:42)
 The Weakest (4:04)
 Miss Behavin' (3:17)
 In Between 4th and 2nd Street (0:32)
 The Terrible Secret (3:28)
 In a Lose, Lose Situation (3:56)
 In a Win, Win Situation (5:42)

Джерела 
The Question 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005